Csehország
 Doubrava, község a Karvinái járásban
 Doubrava, Aš város településrésze
 Doubrava, Lipová község településrésze